Francisco Alcoriza (1903-1991), footballeur espagnol ;
 Luis Alcoriza (1918-1992), scénariste, réalisateur et acteur espagnol ;
  (1918–1998), actrice et scénariste mexicaine.